Antonín Kasper (1932–2017) – czechosłowacki żużlowiec
 Antonín Kasper (1962–2006) – czeski żużlowiec